«Непохожая» — советский двухсерийный телефильм  года, снятый режиссёрами Марией Муат и Владимиром Алениковым. Сценарий Екатерины Марковой по повести «Родео Лиды Карякиной» Людмилы Сабининой. Производство творческого объединения «Экран». Длительность — 126 минут / 02:06.

Премьера состоялась 23 ноября 1985 (ТВ).

Дебютный фильм — и сразу на главной роли — Ольги Толстецкой, студентки ГИТИСа. На вторых ролях такие звёзды как Клара Лучко, а также звезда фильма «Розыгрыш» (1976) Евгения Ханаева, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Всеволод Абдулов и Александра Захарова из «Ленкома».

Режиссёр Владимир Алеников выступил также как автор текстов песен (в титрах — В.Зеликовский); их исполнили Михаил Муромов и Елена Камбурова.

Рабочая группа 
 Режиссёры: Владимир Алеников, Мария Муат
 Сценарист: Екатерина Маркова
 Операторы: Владимир Брусин, Владимир Шевалёв
 Композитор: Александр Раскатов
 Художник: Валентина Брусина

В ролях

Сюжет 
Лиде Карякиной 15 лет. В школе у неё постоянные конфликты, не все ладно дома. Девочка решает оставить школу и пойти работать. Поработав в разных местах, Лида понимает, что её призвание — воспитывать детей…

«…Почему так: сначала детей учат разговаривать, а потом — молчать? Нет, ну правда, почему?»

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы-драмы СССР
Телефильмы СССР по алфавиту
Фильмы на русском языке
Экранизации повестей
Фильмы Марии Муат